Григорије може бити:
Григорије, име
Григорије (Ираклијев војсковођа)
Григорије Светогорски
Григорије Охридски
Григорије Антиохијски
Григорије Синаит
Григорије Омиритски
Григорије Дурић

Види још
 (, ), руско и украјинско име
Григор (), бугарско име
Глигорије, име